Scherb peut désigner :
 Ignace Léopold Élisée Scherb (1776-1842), colonel de cuirassiers français
 Marc Amand Élisée Scherb (1747-1838), général de brigade français
 Émile Scherb, gymnaste français
 Scherb, l'abréviation botanique standard de Johannes Scherbius (1769-1813)